Cikote je lahko:
 Cikote, Kosjerić (Srbija)
 Cikote, Loznica (Srbija)
 Cikote, Prijedor (Bosna in Hercegovina)
 Cikote, Vlasenica (Bosna in Hercegovina)
 Cikote, Hrvaška